«Снег» — состоящий из двух песен сингл, выпущенный группой «Zемфира» с альбома «Земфира» 26 декабря 1999 года пятитысячным тиражом в ходе гастрольного тура в поддержку альбома. 5 января 2000 года была выпущена песня «Лондон» (концертная версия, представленная на сингле) как первый радиосингл с альбома «Прости меня моя любовь». Студийная версия песни с изменённой аранжировкой появилась в качестве бонус-трека к подарочному изданию альбома «Прости меня моя любовь».

Предыстория и релиз 
В декабре 1999 года коллектив певицы начинает запись второго студийного альбома. В это же время был записан ремикс на песню «Снег». До этого Земфира уже записывала и другие версии композиции, в том числе, в октябре того же года была записана акустическая версия песни, которая должна была войти в переиздание благотворительного альбома «Мир в наших руках», посвящённого жертвам терактов. В тот момент певица подписала контракт с REAL Records, и релиз в составе сборника должен был стать её первой записью на новом лейбле.

Незадолго до Нового года был выпущен подарочный сингл «Снег», куда, кроме ремикса на эту песню, бонус-треком вошла концертная версия композиции «Лондон». 26 и 27 декабря музыканты «Zемфиры» раздавали «Снег» посетителям четырёх крупных музыкальных магазинов столицы. Издание сингла задумывалось как антипиратская акция: он не поступал в продажу, и его появление на музыкальных прилавках, как было заявлено, могло свидетельствовать лишь об активной деятельности музыкальных пиратов. 26 декабря сингл раздавался в магазинах «Пурпурный легион» и «Мелодия» на Новом Арбате. 27 декабря — в магазинах «Всесоюзный» в ЦУМе и «Союз» в ГУМе. По условиям акции, диск получали те, кто в обмен принесли любой пиратский CD. Вошедшая в сингл концертная версия песни «Лондон» в конце января 2000 года была перезаписана в сопровождении струнного квартета (двух скрипок, альта и виолончели) и вошла в подарочное издание второго альбома певицы.

Реакция критики 
На сайте «Звуки.Ру» сингл попал в рубрику «Альбом дня». В издании негативно описали ремикс на песню «Снег»: «получился вовсе уж истерический крик под рушащиеся электронные балки, — готовый саундтрек к последней битве Добра и Зла на заброшенном голливудском заводе». Песня «Небо Лондона» получила положительную оценку. «Лучше всего Земфире, как всегда, удается самое нелепое — про волка-одиночку без таких вот звоночков. Это трогательное ощущение какой-то полнейшей культурной неадекватности, замешанное на абсолютной искренности и полном неумении „сделать красиво“ — как раз то, за что мы любим её так сильно», — писали на сайте.

Список композиций

Участники записи 
В записи приняли участие следующие музыканты:
 Земфира — автор, вокал, гитара, ремикс
 Ринат Ахмадиев — бас-гитара, ремикс
 Сергей Созинов — барабаны, ремикс
 Сергей Миролюбов — клавиши, ремикс
 Вадим Соловьёв — соло-гитара, ремикс
 Darkhouse — дизайн обложки

Примечания 

Песни Земфиры
Рок-песни
Песни на лесбийскую тематику
Песни о Лондоне